David Albertovič Bajev (Bajaty) (* 17. listopadu 1997) je ruský zápasník–volnostylař osetské národnosti.

Sportovní kariéra 
Zápasení se věnoval od útlého dětství ve Vladikavkazu. Připravoval se na sportovní škole olympijských rezerv Soslana Andijeva pod vedením Iliji Cakojeva. Od svých 18 let zastupuje bohatý sibiřský region Chantymansijsk. Připravuje se střídavě ve Vladikavkazu a v Nižněvartovsku.

Výsledky

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Výsledky Davida Bajeva na uni-leipzig.de

Ruští volnostylaři
Severoosetští volnostylaři
Narození 7. listopadu
Narození v roce 1997
Žijící lidé
Muži